Příjmení Chudoba nosí více významných osobností:

 Andrej Chudoba (Ondrej Hudoba; 1927–2014), slovenský prozaik, básník a scenárista
 Bohdan Chudoba (1909–1982), historik, novinář a poslanec ČSL, po roce 1948 v exilu
 František Chudoba (1878–1941), anglista, literární historik a překladatel, profesor univerzity v Brně
 Jan Chudoba z Vartenberka († kolem 1435), český šlechtic
 Karel Chudoba (1848–1917), český lékař, překladatel, politik, přispěvatel Ottova slovníku naučného
 Lubomír Chudoba (* 1963), český lékárník a politik
 Martin Chudoba (* 1969), poslanec České národní rady a Poslanecké sněmovny za KSČM
 Oldřich Chudoba (1923–?), český fotbalista

Externí odkazy